Дино Перич (; 12 июля 1994 года, Осиек) — хорватский футболист, играющий на позиции защитника. Ныне выступает за загребское «Динамо».

Карьера 
Дино Перич начинал свою карьеру футболиста в клубе «Сесвете», выступавшем во Второй лиге Хорватии. В 2014 году он стал игроком «Локомотивы». 7 февраля 2014 года Перич дебютировал в Первой хорватской лиге, выйдя в основном составе в домашнем поединке против команды «Славен Белупо». 17 октября 2015 года он забил свой первый гол в рамках Первой хорватской лиги, открыв счёт в домашнем матче с «Риекой».

С сезона 2016/17 Дино Перич представляет загребское «Динамо».

Достижения 
 «Динамо Загреб»
 Вице-чемпион Хорватии (1): 2016/17
 Обладатель Кубка Хорватии (1): 2016/17

Примечания

Ссылки 
 Профиль на hrnogomet.com

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Сесвете»
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Локомотива»
Игроки ФК «Динамо II» Загреб